Каван — фамилия. Список известных носителей:

 Каван, Анна — Анна Каван (англ. Anna Kavan; собственно Хелен Эмили Вудс англ. Helen Emily Woods; 10 апреля 1901 — 5 декабря 1968) — британская писательница и художник.
 Каван, Франтишек — Франтишек Каван (чеш. František Kaván; 10 сентября 1866 —  16 декабря 1941 г).